5-й посёлок — микрорайон Махачкалы расположенный в юго-западной части города. Условно граница посёлка проходит по линии пр-т Кирова — пр-т Калинина — пр-т А. Султана. С южной окраины посёлок сливается с посёлком Н. Кяхулай и дачами. Иногда в черту 5 посёлка включается так же жилмасив между улицами Гагарина, Тимирязева и Венгерских бойцов.

История образования 
Посёлок начал создаваться в начале 1950-х годов, как отдельная административная единица г.Махачкала. В это время у подножья горы Тарки-Тау на месте колхозных виноградников администрацией города начинают выделяться земельные участки работникам предприятий города (завод имени М. Гаджиева и др.), под строительство индивидуального жилья. Поэтому и в настоящее время большую часть жилого массива посёлка составляет частный сектор. Посёлок имел чёткую планировку. Основу составляли три параллельно располагавшиеся улицы — З. Космодемьянской, Тимирязева, Ломоносова (современная улица Гагарина) и Менделеева. Первоначально в посёлке не было ни света, ни воды. Для бытовых нужд жители пользовались колодцами, вода в которых была солоновата.
В начале 1960-х годов в посёлке на улице Тимирязева строится первая школа, которая получила № 10.
С середины 1960-х годов посёлок начинает застраиваться крупнопанельными многоэтажными домами, для чего даже сносится часть домов частного сектора (начало улиц О. Кошевого, С. Тюленина и З. Космодемьянской). Многоэтажные дома строились отдельными массивами по ул. З. Космодемьянской, а также в квадрате пр-т Кирова, ул. Тимирязева, ул. Гайдара, пр-т Калинина.
В это же время при прокладке и строительстве жилых массивов по улице Гагарина и пр-ту Кирова посёлок сливается с городом. При прокладке «большой» улицы Гагарина в неё была включена улица Ломоносова.
В конце 80-х годов по улицам Тимирязева и Октябрьская прокладывается троллейбусная линия, так посёлок был присоединён к общей троллейбусной сети города. Но просуществовала она недолго: в 2007 году контактная сеть была демонтирована.

Улицы посёлка 
При строительстве и планировке посёлка улицы получили название по определённой тематике: в честь российских и советских учёных, героев «Молодой Гвардии», советских и российских писателей, российских художников, районных центров Дагестана и городов России. В конце 80-х годов по посёлку прошла первая волна переименований улиц — была переименована часть улиц носивших названия районных центров Дагестана. В 1999 г. была переименована центральная улица посёлка — Тимирязева.

Список улиц 5-го посёлка 
 Тимирязева (Ю. Акаева)
 Зои Космодемьянской
 Ломоносова
 Менделеева
 Добролюбова
 Сергея Тюленина
 Олега Кошевого
 Любови Шевцовой
 Тургенева
 Гайдара
 Фадеева
 Панфилова
 Репина
 Крамского
 Сурикова
 Кизлярская
 Волгоградская (Мурадова)
 Избербашская (Гальченко)
 Хунзахская (О. Чохского)
 Кизилюртовская (Самурского)
 Астраханская (Таркинского)
 Хасавюртовская (Булатова)
 Донская (Абакарова)
 Достоевского
 Ленинградская
 Октябрьская (Гусейнова)
 Проселочная
 Красина
 Рылеева
 Плеханова
 Декабристов
 Даргинская (Нурова)
 Дачная
Примечание: в скобках помещены современные названия улиц

Транспорт 
Посёлок был связан с остальной частью города двумя автобусными маршрутами № 3 и 3А и одним троллейбусным № 11 которые проходили непосредственно по улицам посёлка. В настоящее время все маршруты городского транспорта проходившие по посёлку отменены. Курсируют маршрутные такси № 3, 3А, 11 как трол., 103.

Микрорайоны Махачкалы